Bruno Amstad ist der Name folgender Personen:

* Bruno Amstad (Politiker) (1916–2009), Schweizer Beamter und Politiker 
 Bruno Amstad (Sänger) (* 1964), Schweizer Sänger